Dom zu Stockholm steht für:

 Sankt Nikolai kyrka, protestantisch
 Domkirche St. Erich, katholisch